

Cinema 
 Thunder Mountain – film del 1925 diretto da Victor Schertzinger
 Il demone della montagna (Thunder Mountain) – film del 1935 diretto da David Howard
 Fiamme sulla Sierra (Thunder Mountain) – film del 1947 diretto da Lew Landers

Altro 
 Thunder Mountain - stazione sciistica statunitense
 Il monte del tuono (Thunder Mountain) – romanzo di Zane Grey del 1935
 Thunder Mountain – editrice di videogiochi statunitense 1986-1989